Perry Mason – personaggio creato dallo scrittore Erle Stanley Gardner
 Perry Mason – singolo di Ozzy Osbourne del 1995

Televisione 
 Perry Mason – serie televisiva andata in onda dal 1957 al 1966
 The New Adventures of Perry Mason – serie televisiva andata in onda dal 1973 al 1974
 Perry Mason – serie televisiva del 2020
 Perry Mason – serie di film per la TV